The Red Rider – film del 1925 diretto da Clifford Smith
 The Red Rider – film del 1928 diretto da Joseph Levigard
 The Red Rider – film del 1934 diretto da Lew Landers
 The Red Rider – film del 2013 diretto da Chet Abbott e Joshua Brown

 The Red Rider – serial cinematografico del 1934 diretto da Lew Landers